Nasumbu ist der Familienname von:

 Dituabanza Nsumbu (* 1982), kongolesischer Fußballspieler
 Mazuwa Nsumbu (* 1982), kongolesischer Fußballspieler